Gorga (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Rome
 Gorga (Alicante), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante